Luftmasse steht für:
 Luftmasse (Astronomie), relatives Maß für die Länge des Wegs des Lichts durch die Atmosphäre
 Luftmasse (Meteorologie), einheitlich zu beschreibendes Luftvolumen in der Troposphäre
 die Masse des Luftstroms in Verbrennungsprozessen, siehe Luftmassenmesser